Фоча — топоним. Может означать:
 Фоча (город, Босния и Герцеговина) — город в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
 Фоча (община) — община в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
 Фоча (субрегион) —  субрегион в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины
 Фоча (Турция) — город в Турции.

См. также 
 Фока